, peut désigner :

 Where Are You, chanson des Bee Gees (1966)
 Where Are You?, chanson d'Imaani (1998)
 Where Are You?, album studio de Frank Sinatra (1957)
 Where Are You?, album studio du pianiste Mal Waldron (1989)